Helene zu Mecklenburg ist der Name folgender Personen:

 Helene zu Mecklenburg (1493–1524), Herzogin zu Mecklenburg, siehe Helene von der Pfalz
 Helene zu Mecklenburg (1784–1803), Erbprinzessin von Mecklenburg, siehe Helena Pawlowna Romanowa
 Helene zu Mecklenburg-Schwerin (1814–1858), Herzogin von Orléans und Chartres
 Helene zu Mecklenburg-Strelitz (1857–1936), Prinzessin von Sachsen-Altenburg